Рекс Ингрэм ():
 Ингрэм, Рекс (1892—1950) — ирландский кинорежиссёр, актёр, писатель и продюсер.
  (1895—1969) — американский актёр.